Le qualificazioni del singolare  dell'HP Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Johanna Larsson (ultimo turno)
  Ol'ga Alekseevna Pučkova (Qualificata)
  Eugenie Bouchard (ultimo turno)
  Yurika Sema (primo turno, ritirata)

  Qiang Wang (primo turno)
  Junri Namigata (secondo turno)
  Luksika Kumkhum (Qualificata)
  Nudnida Luangnam (Qualificata)

Qualificate

 Nudnida Luangnam
 Olga Pučkova

 Luksika Kumkhum
 Zhou Yimiao

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2012
HP Open 2012